Wildangel ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wildangel (1891–1951), deutscher Pädagoge, Bildungspolitiker und Widerstandskämpfer
 René Wildangel (* 1973), deutscher Historiker